

Patronyme 

 Kunle Adewale (1981-), un entrepreneur social et artiste visuel nigérian.

Prénom 
Adewale est un prénom.